Ernest Jouin – presbitero, scrittore e giornalista francese
 Patrick Jouin – designer francese

Pagine correlate 
Saint-Jouin (disambigua)